Чемпионат Азии по плаванию в ластах проводится с 1989 года.

Соревнования

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте SMAS

Соревнования по плаванию
Чемпионаты Азии по плаванию в ластах